Pantera (band), een metalband;
 Stichting Pantera, een voormalige stichting voor roofdierenopvang;
 De Tomaso Pantera, een sportwagen;
 Tiberius Iulius Abdes Pantera, een Romeinse soldaat die door de filosoof Celsus als vader van Jezus werd voorgesteld.

Zie ook 
 Panthera, genus der grote katten